Cena za lidskost může být:
 Cena za lidskost (britský seriál) – britský televizní seriál z let 2008–2013
 Cena za lidskost (americký seriál) – americký televizní seriál z let 2011–2014, remake britského seriálu